Nositelky jména Kateřina z Valois:

 Kateřina z Valois (asi 1301–1346), titulární latinská císařovna a provdaná tarentská kněžna
 dcera hraběte Karla I. z Valois a manželka knížete Filipa I. Tarentského
 Kateřina z Valois (1401–1437), provdaná anglická královna
 dcera francouzského krále Karla VI. a manželka anglického krále Jindřicha V.
 Kateřina z Valois (1428–1446), provdaná hraběnka z Charolais
 dcera francouzského krále Karla VII. a manželka pozdějšího burgundského vévody Karla I. Smělého

Související články 
 Kateřina Francouzská